Alfie Hewett era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Gordon Reid.

Shingo Kunieda ha vinto il titolo, sconfiggendo in finale Gustavo Fernández con il punteggio di 7–65, 6–0.

Teste di serie 

  Alfie Hewett (quarti di finale)

  Gustavo Fernández (finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2018